Jetzt bezeichnet:
 Zeitlich: Gegenwart, siehe auch allgemeiner Bezugssystem
 im sprachlichen Kontext Deixis
 eine österreichische politische Partei, siehe Jetzt – Liste Pilz
 Jetzt (Onlinemagazin), ein Onlinemagazin der Süddeutschen Zeitung
 Jetzt!, deutschsprachige Band
 Jetzt. Wie wir unser Land erneuern, Buch von Annalena Baerbock